Amazon (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Mika Kaurismäki, estrenada el 1990
 Amazon.com, empresa estatunidenca de comerç electrònic amb seu a Seattle, Washington
 Amazon Kindle, conjunt de programari i maquinari d'Amazon.com per vendre llibres respectant els drets d'autor
 Amazon Alexa, assistent virtual desenvolupat per Amazon.

Geografia:
 Amazon (ciutat) Antiga ciutat jònica.
 Amazon (San Francisco), barri de San Francisco (Estats Units)

Vegeu també 
 Alexa